NGC 3539 (другие обозначения — MCG 5-26-65, ZWG 155.77, DRCG 23-38, PGC 33799) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Большой Медведицы. Открыта Джоном Гершелем в 1831 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3539
Большая Медведица (созвездие)